Lukullus steht für:

 Kurzform für den römischen Feldherrn Lucius Licinius Lucullus
 regionaler Name einer Süßspeise, siehe Kalter Hund
 Lukullus (Tomate), Tomatensorte

Siehe auch:
 Lucullus (Begriffsklärung)